El apellido Chaplin puede referirse a:
 Varios miembros de la familia Chaplin, saga de actores:
 Charles Chaplin, actor y director de cine mudo, también conocido por su personaje más importante: Charlot.
 Carmen Chaplin, nieta de Charles Chaplin.
 Sydney John Hawkes, conocido como Sydney Chaplin, hermano de Charles Chaplin.
 Geraldine Chaplin, actriz estadounidense, hija de Charles Chaplin.
 Josephine Chaplin, hija de Charles Chaplin.
 Hannah Chaplin, madre de Charles Chaplin
 Michael Chaplin, segundo hijo de Charles Chaplin.
 Sydney Earl Chaplin, conocido como Sydney Chaplin, tercer hijo de Charles Chaplin.
 Oona Chaplin (n. 1986), hija de Geraldine Chaplin.
 Ben Chaplin (n. 1970), actor inglés.
 Blondie Chaplin (n. 1951), guitarrista sudafricano.
 Charles Joshua Chaplin (1825-1891), pintor francés.
 Ralph Chaplin (1887-1961), activista obrero estadounidense.
 Tom Chaplin, cantante británico del grupo de música Keane.

Lugares 
 Chaplin (Connecticut), población del estado de Connecticut, Estados Unidos.
 Chaplin (Kentucky), población del estado de Kentucky, Estados Unidos.
 Laguna Chaplín, laguna en el departamento de Santa Cruz, Bolivia.

Obras 
 Chaplin, película dirigida por Richard Attenborough en 1992.
 Chaplin desconocido, documental basado en la vida de Charles Chaplin.